Bari Karimovitch Alibasov (; né le ) est un producteur musical basé à Moscou, connu pour avoir créé un boys band russe à succès Na-Na en 1989. Auparavant, il avait dirigé le groupe de jazz Integral de 1965 à 1989. Il est Artiste Méritoire de Russie (1999).

Biographie

Expositions, collections

Références

Liens externes
 
 
 
 

Naissance en RSS kazakhe
Naissance en juin 1947
Musicien soviétique
Musicien russe du XXe siècle
Musicien russe du XXIe siècle
Acteur russe du XXe siècle
Acteur russe du XXIe siècle
Acteur ayant incarné Lavrenti Beria
Animateur russe de télévision
Photographe russe